Saint-Émile, que corresponde en idioma francés con San Emilio, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
Saint-Émile, población de Lanaudière.
Saint-Émile, barrio de la ciudad de Quebec.
Saint-Émile-de-Suffolk, municipio de Outaouais.